Gai Juli Víndex, governador gal, rebel contra Neró l'any 68
 Macrí Víndex, militar romà
 Gai Octavi Víndex (Caius Octavius Vindex) fou cònsol sufecte amb Còmmode el 184. L'esmenten els Fasti.